Авель:

 Авель — второй сын Адама, убитый своим братом Каином из зависти за то, что жертвоприношение Авеля было принято Богом более благосклонно.
 Авель — мужское имя еврейского происхождения, буквально означает «лёгкое дуновение».
 Авель — старое название села Крымское Сакского района Крыма.
 Авель (король Дании) (1218—1252) — король Дании.
 Авель (Васильев) (1757—1841) — легендарный монах-предсказатель.
 Авель (Македонов) (1927—2006) — архимандрит, святогорец.
 Авель (Поплавский) (род. 1958) — иерарх Польской Православной Церкви.

См. также 
 Абель
 Каин и Авель (значения)
 Каин (значения)